Partido Progressista Brasileiro — extinto partido político
 Partido do Povo Brasileiro — extinto partido político
Partido Proletário do Brasil — extinto partido político
 Parte por bilhão — medida de concentração que se utiliza quando as soluções são muito diluídas
PPB —  sigla utilizada para se referir ao Aeroporto de Presidente Prudente

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas